Зарицкий () — фамилия, женская форма — Зарицкая.

Зарицкий 
 Зарицкий, Алексей Васильевич (1912—1963) — грекокатолический священник, исповедник.
 Зарицкий, Владимир Николаевич (род. 1948) — российский военачальник, начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ (2001—2008), генерал-полковник.
 Вениамин (Зарицкий) (род. 1953) — епископ РПЦ.
 Зарицкий, Иосиф (1891—1985) — израильский художник, основатель стиля «новые горизонты».
 Зарицкий, Мирон Онуфриевич (1889—1961) — украинский, советский математик.
 Зарицкий, Михаил Юрьевич (род. 1973) — советский и люксембургский футболист.
 Зарицкий, Михаил Антонович — руководитель Североуральского управления строительства (1947—1949).
 Зарицкий, Николай Степанович (1921—2014) — советский учёный-языковед, педагог, специалист в области общего языкознания.
 Зарисский, Оскар (Ошер) (1899—1986) — американский математик.
 Зарицкий, Соломон Моисеевич (1889—1975) — художник, деятель советского кинематографа.
 Зарицкий, Эдуард Борисович (1946—2018) — советский и белорусский композитор.



См. также